W Polsce
 Kostrzyna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Zgorzelec
 Kostrzyna – część wsi Podłęże Królewskie w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Krzepice
 Kostrzyna – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Panki
 Kostrzyna – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Przystajń
 Kostrzyna – część wsi Bieżeń w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie  Wręczyca Wielka
 Kostrzyna – gromada w powiecie kłobuckim
 Kostrzyna – wzniesienie w Górach Kamiennych, w Sudetach Środkowych